La quarantena edició de la Lliga espanyola d'hoquei patins masculina, denominada en el seu moment OK Lliga, s'inicià el 13 de setembre de 2008 i finalitzà el 30 de maig de 2009. La competició continuarà jugant-se en format de lliga regular amb play-off, però en aquesta ocasió, i a diferència de l'edició anterior, els quarts de final es jugaran a tres partits en comptes de cinc.

Participants 

  BARCELONA Sorli Discau
  Alnimar REUS DEPORTIU
  Grup LLORET
  Astral Pool MAÇANET
  Arian SITGES
  Grup Clima MATARÓ
  Enrile PAS ALCOI
  Cemex TENERIFE

  Güell VOLTREGÀ
  VILANOVA L'Ull Blau
  Roncato VIC
  Coinasa LICEO
  NOIA Freixenet
  Proinosa IGUALADA
  Viva Hàbitat BLANES
  Grup Castillo LLEIDA

Llegenda

Fase Regular

Classificació

Resultats

Play-off 
{{Quarts de final

||Barcelona Sorli Discau |2|Grup Castillo Lleida |0
||Alnimar Reus Deportiu |2|Noia Freixenet |1
||Roncato Vic |2|Grup Lloret |0
||Coinasa Liceo |2|Proinosa Igualada |0

||Barcelona Sorli Discau |3|Alnimar Reus Deportiu |0
||Roncato Vic |1|Coinasa Liceo |3

||Barcelona Sorli Discau |3|Coinasa Liceo |0}}

 Quart de final 1 

 Quart de final 2 

 Quart de final 3 

 Quart de final 4 

 Semifinal 1 

 Semifinal 2 

 Final 

 Màxims golejadors 

 Premis 
 Màxim golejador: Jordi Adroher (Roncato Patí Vic) i Jordi Bargalló (Coinasa Liceo)
 Millor jugador:''' Reinaldo García (Coinasa Liceo)

Enllaços externs 
  Web oficial de la Reial Federació Espanyola de Patinatge

Lliga espanyola d'hoquei sobre patins masculina
Competicions d'hoquei sobre patins del 2008
Competicions d'hoquei sobre patins del 2009